Blăgești, comune del distretto di Bacău
Blăgești, comune del distretto di Vaslui